Gwangju (Jeolla Południowa)
 Gwangju (Gyeonggi)